Обсервация (от  « наблюдение») может иметь следующие значения:

 Обсервация (астрономия) — наблюдение астрономического объекта.
 Обсервация (медицина) — медицинское наблюдение в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.
 Обсервация (навигация) — определение места (корабля, судна и т. д.) по внешним ориентирам.

См. также 

 Обсерватория
 Обсервационный корпус
 Обсервационная армия